„Българан“ може да се отнася за:

 „Българан“, български седмичен хумористичен вестник.
 „Българан“, българско седмично хумористично списание.